Maksim Valérievich Batyrev (en , nacido el 25 de diciembre de 1979, Balabanava, Óblast de Kaluga, RSFSR, URSS) es un gerente, empresario y escritor ruso. Ganador de los premios "Director comercial del año" y "Gerente del año".

Fundador de "Batyrev Consulting Group". Es autor de los bestsellers "45 tatuajes de un gerente", "45 tatuajes vendidos", "45 tatuajes de una persona", que se convirtieron en los libros de negocios más vendidos en Rusia.

Biografía

Primeros años 
Maksim nació el 25 de diciembre de 1979 en Balabanovo, en la familia de un maestro y un militar. Después de la escuela, Maksim ingresó al Instituto de Negocios y Administración de Empresas (IBDA) de la Academia de Economía Nacional y Servicio Civil bajo la presidencia de la Federación Rusa.

En 2016, junto con Alexander Churanov, se tomó la decisión de fundar la empresa "Combat Tours" LLC con el objetivo de llevar a los empresarios a un nuevo nivel cualitativo a través de los viajes (viajes de autor con expertos) y el conocimiento de empresas de otros países, con empresas. y experiencias de personas cercanas en espíritu y estatus.

Negocio 
Después de mudarse a Moscú, Maksim comenzó su carrera como gerente general en la empresa "Qué hacer Consult". En 2003 se convirtió en el mejor especialista en ventas, se en 2006 convirtió a su departamento en el líder del año.

En 2009, el equipo dirigido por Batyrov estableció el récord absoluto del Bloque de Ventas para el resultado financiero del mes. En 2011, se convirtió en miembro del directorio de la empresa "Qué Consulta".

En 2012, Maksim Batyrov recibió el reconocimiento a nivel federal, convirtiéndose en el ganador del premio "Director comercial del año" y entrando en la clasificación de los mejores 1000 mejores gerentes del Ministerio del Interior de Rusia "Kommersant".

El 25 de octubre de 2013 escribió el primer libro titulado "45 tatuajes de un directivo", que en 2014 ganó el premio literario "Elektronnaya Litera" en la nominación al mejor "libro de negocios del año". Además, el libro recibió el "2014 Runet Book Award" como el libro de negocios más vendido en Rusia. En 2016 se publicaron los libros "¡De acuerdo!". y "45 tatuajes vendidos".

Posteriormente, los libros "¡De acuerdo! Cómo aumentar los ingresos de la empresa haciéndote amigo de ventas y marketing", "45 tatuajes del gerente. Reglas del gobernante ruso" y "45 tatuajes faciales: Reglas de mi vida".

Libros 

 El libro de Batyrov M.V. Maxim. — Mann, Ivanov y Ferber, 2013. — 304 p. — ISBN 978-5-00117-068-6, 978-5-00100-679-4, 978-5-00057-827-8, 978-5-00057-282-5.
 Batyrov M.V. ¡De acuerdo! Cómo aumentar los ingresos de la empresa haciendo amigos en ventas y marketing. — Mann, Ivanov y Ferber, 2016. — 176 p. — ISBN 978-5-00057-797-4.
 M. V. Batyrov, Maxim's Books 2. - Mann, Ivanov y Ferber, 2017. - 336 p. — ISBN 978-5-00100-479-0, 978-5-00117-067-9.
 Batyrov M. V. 45 tatuajes faciales. Las reglas de mi vida. — Mann, Ivanov y Ferber, 2018. — 320 p. — ISBN 978-5-00117-839-2.

Vida personal 
Maxim está casado con Tatsiana Batyreva, tiene dos hijos.

Referencias

Enlaces externos 

 

Escritores de Rusia
Nacidos en 1979